Snowden může být:

příjmení
 Ethel Snowden (1881–1951) – britská socialistka
 George Holburn Snowden (1901–1990) – americký sochař
 George Snowden (1904–1982) – americký tanečník
 Edward Snowden (* 1983) – americký systémový administrátor
jiný význam
 Snowden (Saskatchewan) – vesnice v provincii Saskatchewan v Kanadě
 Snowden (skupina) – americká hudební skupina

Rozcestníky - příjmení